Drill — многозначное понятие.

 Drill (дрилл) — поджанр хип-хопа.
 Drill (1992) — мини-альбом британской рок-группы Radiohead.
 «Drill» (2021) — песня Эльдара Джарахова при участии Смешариков.

См. также 
  (1877—1969) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
 Driller
 Brain Drill